Чемпионат Европы по борьбе 1983 года проходил в городе Будапеште (Венгрия).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Ссылки 
 FILA Wrestling Database

1983
Чемпионаты Европы в 1983 году
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Спорт в Венгрии в 1983 году
Международные соревнования по борьбе в Венгрии
Чемпионаты Европы в Венгрии